Die PTT Thailand Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 2. Oktober 2011 in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kuala Lumpur die Malaysian Open gespielt, die genau wie die PTT Thailand Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Guillermo García López. Dieser schied diesmal jedoch schon im Achtelfinale aus. Im diesjährigen Einzelfinale besiegte der topgesetzte Andy Murray den Amerikaner Donald Young, der sein erstes ATP-Finale bestritt; Murray feierte damit seinen dritten Saison- und neunzehnten Karrieretitel. Die letztjährigen Doppelsieger Christopher Kas und Viktor Troicki traten nicht zur Titelverteidigung an. Im Finale konnten Oliver Marach und Aisam-ul-Haq Qureshi bei ihrem Teamdebüt die deutsche Paarung Michael Kohlmann und Alexander Waske besiegen; für Marach war es der dritte, für Qureshi der zweite Saisontitel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 587.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 644.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. September 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Bangkok